El Torneig d'Osaka 2012, oficialment conegut com a HP Open 2012 o també HP Japan Women's Open Tennis 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 d'octubre de 2012 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.

La tennista britànica Heather Watson va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la individual, guanyant així el primer títol individual de la seva carrera. Paral·lelament va tallar una sequera que durava 24 anys on cap tennista britànica aconseguia un títol individual.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  

2012
WTA Tour 2012